Runda pojedyncza do sylwetki jelenia drużynowo, była jedną z konkurencji strzeleckich na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1924. Zawody odbyły się w dniu 2 lipca. W zawodach uczestniczyło 25 zawodników z 7 państw.

Wyniki 
Każde państwo mogło wystawić tylko czterech zawodników. Za każdy strzał można było uzyskać od 0 do 5 punktów. Maksymalna liczba punktów do zdobycia wynosiła 50 indywidualnie i 200 drużynowo.

Bibliografia 
 
 

Strzelectwo na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1924